Стереотип:

 Стереотип — копия печатной формы, в полиграфии.
 Стереотип — укоренённая в сознании картина мира, в психологии.
 Стереотип — описание поведения объекта, в UML.